Čierna dolina –  dolina w słowackichTatrach Wysokich
 Čierna dolina –  dolina w Słowackim Raju